

Орон — озеро (63,6 км²) в Бурятії, басейн річок Ципа → Вітім.

Орон () — муніципалітет у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон
 Орон () — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мозель

Орон — громада в кантоні Во